Gust bezeichnet:
 Gust (Drama), Theaterstück (1984) von Herbert Achternbusch
 Gust (Spieleentwickler), ein japanisches Entwicklungsstudio für Computer-Rollenspiele
 Gust, ehemals im Kreis Köslin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Gozd (Bobolice)

Gust ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Gust (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Erich Gust (1909–1992), deutscher Schutzhaftlagerführer im KZ Buchenwald
 Frank Gust (* 1969), deutscher Serienmörder („Rhein-Ruhr-Ripper“)
 Levin Gust (* 1999), deutscher Volleyballspieler
 Reinhard Gust (* 1950), deutscher Ruderer
 Waldemar Gust (1892–1953), Anführer der „Erneuerungsbewegung“ im Burzenland um Kronstadt 
 Wolfgang Gust (* 1935), deutscher Journalist und Buchautor

Siehe auch:
 Güst
 Guest